Riu Çoruh, al nord-est de Turquia
 Província de Çoruh, antic nom de la província d'Artvin (Turquia)